amman (functie), de hoofdrechter in het middeleeuwse Brabantse rechtswezen te Brussel
Amman (motorfiets), een historisch merk van brom- en motorfietsen
Amman (Qatar), een plaats in Qatar
Amman (stad), de hoofdstad van Jordanië
Amman (gouvernement), het gouvernement van deze gelijknamige stad
Amman (godheid), Filipijnse zonnegod

Personen met de achternaam Amman of Ammann 
Els Amman, een Nederlandse kunstenares
Hans Amman, een Nederlandse hoogleraar
Johan Conrad Amman, een Nederlandse pedagoog
Simon Ammann, een Zwitserse schansspringer